Си́менс, может означать:

Фамилия 
 Сименс, Вернер фон (1816—1892) — немецкий инженер и промышленник, основатель дворянского рода Сименсов.
 
 Сименс, Георг фон (1839—1901) — немецкий банкир и политик, первый глава Deutsche Bank.

Бизнес 
 Siemens — транснациональный концерн, крупнейший европейский производитель электронного и электротехнического оборудования.
 ООО «Сименс» — региональная дочерняя компания Siemens AG, действующая на территории Российской Федерации.
 Siemens (товарный знак) — статья про средство индивидуализации.

Наука 
 сименс — единица измерения в системе СИ

См. также 
 BSH
 Fujitsu Siemens Computers
 Nokia Siemens Networks
 Siemens & Halske
 Siemens Enterprise Communications

